Être pieds nus, cela peut consister à faire :
 de la course à pied pieds nus
 de la marche sur le feu
 du ski nautique pieds nus

Cela peut aussi faire référence à :

Un titre 
 La Comtesse aux pieds nus, film américain de 1954
 La Diva aux pieds nus, album de Cesária Évora
 Le Prince aux pieds nus, roman de Laura Mancinelli
 Paris pieds nus, film franco-belge de 2015
 Pieds nus dans la jungle des studios, film américain de 1995
 Pieds nus dans l'aube, film canadien de 2017
 Pieds nus dans le parc, film américain de 1967.
 Pieds nus sous les rhododendrons, bande dessinée 
 Pieds nus sur les limaces, film français de 2010

Divers 
 Avocats aux pieds nus, mouvement chinois de défense des droits 
 Médecins aux pieds nus, des agriculteurs chinois qui, après la Révolution culturelle, reçurent une formation médicale et paramédicale minimale 
 Orchestre aux pieds nus, orchestre brésilien 

Pieds nus